Ко́цио () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Коцио, Иньяцио Алессандро (1755—1840) — итальянский аристократ, коллекционер струнных музыкальных инструментов, сын Карло Коцио. 
 Коцио, Карло (1715 — около 1780) — итальянский шахматный теоретик, отец Иньяцио Алессандро Коцио.